Аутономни регион Јужни Судан може се односити на:
 Аутономни регион Јужни Судан (1972–1983), регион настао након Првог суданског грађанског рата.
 Аутономни регион Јужни Судан (2005–2011), регион настао након Другог суданског грађанског рата.